

Agriculture 

 Pépinière

Sens figuré 
D'une façon plus générale, le terme pépinière s'emploie dans les domaines économique et éducatif pour désigner des institutions ou des structures formant en grand nombre du personnel qualifié pour un type d'emploi déterminé.

Une pépinière d'entreprises est une structure destinée à faciliter la création d'entreprises en apportant un soutien technique et financier, des conseils et des services, souvent organisée et financée par des collectivités locales, voire par l'État.

Le terme « pépinière » est aussi utilisé en comptabilité, dans le cadre de travaux de révision de comptes annuels, pour décrire un ensemble de problématique lié à l'absence de compétence de gestionnaires d'entreprises. Par similitude, les « pépins » identifiés durant le contrôle de comptes annuels sont regroupés sous un ensemble défini par la « pépinière ». « Nous sommes dans une pépinière » traduit l'inquiétude des réviseurs d'entreprise confrontés à des irrégularités pouvant avoir un impact significatif sur la conclusion de leur travaux.[réf. souhaitée]

Notes et références